Abdoulay Diaby – calciatore maliano
 Abdoulaye Diaby – calciatore maliano
 Abou Diaby – ex calciatore francese
 Karim Coulibaly Diaby – calciatore ivoriano
 Lamine Diaby-Fadiga – calciatore francese
 Lamine Mohamed Diaby – calciatore francese
 Moussa Diaby – calciatore francese
 Oumar Diaby – calciatore francese
 Sékana Diaby – ex calciatore ivoriano